Die Prva liga SR Jugoslavije 1998/99 war die siebte Saison der höchsten Spielklasse von Fußballvereinen der BR Jugoslawien. Gespielt wurde vom 7. August 1998 bis 20. März 1999.

Titelverteidiger war FK Obilić.

Modus 
Die Liga ging mit 18 Mannschaften in die Saison. Diese spielten im Verlauf der Saison zweimal gegeneinander; einmal zu Hause und einmal auswärts. Von den vorgesehenen 34 Spieltagen wurden nur 24 durchgeführt. Am 14. Mai 1999 wurde der Ligabetrieb offiziell wegen der NATO-Angriffe auf die Bundesrepublik Jugoslawien eingestellt. Am 12. Juni 1999 wurde Partizan Belgrad als Meister verkündet.

Absteiger gab es keinen. FC Prishtina wechselte in die Kosovo Liga.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Weblinks 
 Tabelle auf www.rsssf.com (englisch)

Einzelnachweise 

Fußballsaison 1998/99
1998 99